

Armi
Spaccamela – tipo di bomba a mano della prima guerra mondiale

Persone
Pio Spaccamela (1849-1928) – militare italiano